Kutner puede referirse a:
 Lawrence Kutner, un personaje de ficción.
 Luis Kutner (1908, Chicago – 1993, Chicago).

Kuttner 
 Henry Kuttner (1915 – 1958), un novelista y cuentista de terror y ciencia-ficción.